Caravelle kan syfta på:

Sud Aviation Caravelle – ett franskt jetflygplan
Volkswagen Caravelle – en bilmodell tillverkad av Volkswagen
Renault Caravelle – en bilmodell tillverkad av Renault

Se även
Karavell